Druga nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine (pol. Druga piłkarska liga Federacji Bośni i Hercegowiny) – trzeci poziom w hierarchii ligowych rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn w Federacji Bośni i Hercegowiny. Utworzona w 2002 roku i zarządzana przez Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine (NSFBiH). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) w systemie mecz i rewanż. Przeznaczone są dla 59 bośniackich klubów piłkarskich, podzielonych na 4 grupy geograficzne - Sjever, Centar, Jug, Zapad. Zwycięzcy grup awansują do Prvej ligi FBiH, zaś najsłabsze zespoły grup są relegowane do Kantonalnej ligi FBiH i są zastępowane przez zespoły mistrzów grup Kantonalnej ligi. Jeśli klub odmówi awansu do 2. ligi FBiH, klub, który zajął następne miejsce w klasyfikacji, będzie promowany. Jednak nie zawsze wszyscy zwycięzcy grup otrzymują awans oraz nie zawsze najgorsze zespoły spadają do niższych lig. 

Najbardziej utytułowaną drużyną ligi jest Igman Konjic, która 5 razy została mistrzem trzeciej ligi.

Historia 
Trzeci poziom ogólnokrajowy został stworzony w sezonie 2002/03. Liga została wtedy nazwana Druga liga FBiH i składała się z czterech grup. W sezonie 2019/20 w grupie Sjever i Centar było po 16 drużyn, w grupie Jug 14, a w grupie Zapad 15 klubów, czyli w sumie 61.

Mistrzowie i medaliści

Statystyka

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii trzeciego poziomu mistrzostw Bośni i Hercegowiny na podium oficjalnie stawało w sumie 44 drużyny. Liderem klasyfikacji jest Igman Konjic, który zdobył 5 tytułów mistrzowskich.

Stan na maj 2020.

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona NSFBiH 
 Archiwum tabel w bazie RSSSF 

Bośnia i Hercegowina
3